Франке́тти () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Франкетти, Альберто (1860—1942) — итальянский композитор.
 Франкетти, Аугусто (1840—1905) — итальянский историк и юрист. 
 Франкетти, Жан-Пьер — французский танцовщик, этуаль Парижской оперы в 1959—1989 годах; сын Раймона Франкетти.
 Франкетти, Иосиф (1824—1903) — итальянский филантроп и предприниматель.
 Франкетти, Леопольдо (1847—1917) — итальянский политик и экономист.
 Франкетти, Владимир Феликсович (1887 — 1969) — российский рисовальщик и живописец, педагог, теоретик искусства.
 Франкетти, Раймон (1921—2003) — французский танцовщик и педагог, директор балета Парижской Оперы в 1971—1978 годах; отец Жан-Пьера Франкетти.
 Франкетти, Рина (1907—2010) — итальянская киноактриса.